De weg van alle vlees, een roman uit 1903 van Samuel Butler
The Way of All Flesh (1927), een film van Victor Fleming
The Way of All Flesh (1940), een film van Louis King
The Way of All Flesh (Gojira), een album van Gojira